Robert Hardy (acteur), bekend van onder meer de Harry Potter-films
Robert Hardy (basgitarist), bekend van de band Franz Ferdinand